Mohamed Adly (en arabe : محمد عدلي), né le  à Casablanca, est un chanteur, auteur-compositeur et interprète marocain.

Biographie 
Sa passion et son intérêt pour le chant ont commencé dès son plus jeune âge. Il a donc été affecté par l'écoute des chansons de Fairouz, Mohamed Abdel Wahab et Wadih Al-Safi.

A 18 ans, Mohamed Adly étudie le chant au Conservatoire National, et forme parallèlement un orchestre FUSION qui participe à de nombreux festivals à travers le pays : Aswat wa Alwan, Fête de la Musique, Festival des Caravanes…

Carrière 
A 22 ans, il rejoint le plus grand groupe marocain de musique arabe en tant que vocaliste émérite et chante derrière les plus grands artistes du Maroc et du monde arabe (Abdelwahab Doukkali, Mahmoud Al-Idrissi, Wadih Al-Safi, Asala Nasri , Kazem El Saher, Hani Shaker...)

En 2012, Mohamed Adly participe à la première version arabe de The Voice, diffusée sur MBC. Faisant partie de l’équipe de Sherine Abdel Wahab, il réussit à atteindre la demi-finale de la compétition.

Après son retour de The Voice en décembre 2012, Adly a sorti 15 singles où il a démontré sa capacité à écrire et composer pour différents styles (pop, électro-pop, chansons romantiques, puis les chansons de Rai). Grâce à son timbre de voix unique qui allie force et sentiment, Mohamed Adly a pu se constituer une large base de fans au Maroc et en Algérie, notamment après le duo qu'il a recueilli avec le chanteur de raï algérien Cheb Abbas dans la chanson Rouho Leha.

La popularité de Mohamed Adly s'est également accrue à travers divers médias et campagnes de promotion de ses œuvres, ainsi qu'en raison de ses apparitions distinguées à la télévision et de sa participation à des événements et festivals très célèbres tels que le Festival Mawazine, le Festival de musique spirituelle de Fès, le Festival international de Rai Art, Festivals Etisalat du Maroc... et concerts à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc.

Le 11 décembre 2017, Mohamed Adly a été couronné au concours Morocco Music Awards, en remportant le prix de la meilleure chanson dans la catégorie Musique populaire/Raï pour sa chanson Ndeclaré Nbghik, devant Zina Daoudia et Five Star.

Discographie 
2013: Layali

2013 : Goulli Chkoune

2014 : Ana Wyak

2014 : Khallouni

2015 : Hala Khassa

2016 : Ndéclaré Nebrik

2016 : Ya Rab

2017 : Mab9ali Mangoul

2018 : Masda9tich

2018: Morocco We Come Back

2018 : Allo Mon SOSS

2020 : Rouho Liha feat. Cheb Abbes

2020: Carino

2021: Ya Denia

2021: Jibouli Hbibti

2022: Titiza

Références 

Chanteur marocain
Chanteur arabophone
Artiste marocain
Naissance en février 1984